Капа може да се односи на:

 Капа, одевни предмет
 Капа (Калтанисета), насеље у Италији
 Капа (Илиноис), насеље у Сједињеним Америчким Државама
 Капа (слово), слово грчког алфабета
 Капа (компанија), произвођач спортске опреме